Dugesia sagitta és una espècie de triclàdide dugèsid que habita els rius de Corfú, Grècia. Aquests animals mesuren més de 10 mm de longitud i 3 mm d'amplada.

La localitat tipus d'aquesta espècie és el riu Messonghi, Corfú, Grècia.

Cariologia 
Aquesta espècie de Dugesia, de la qual només es coneixen espècimens sexuals, presenta una dotació cromosòmica de 2n = 16, únicament amb cromosomes metacèntrics.

Classificació

Taxonomia 
L'any 1925 Komárek va sinonimitzar Dugesia sagitta, aleshores Planaria sagitta, amb D. gonocephala, car la descripció morfològica que havia proporcionat Schmidt l'any 1861, quan va anomenar l'espècie, era insuficient. D. sagitta va ser rescatada de la sinonimització, gràcies a l'aportació d'una descripció morfològica més detallada, per de Vries l'any 1984. Schmidt, l'any 1861, també va descriure D. sagitta a l'illa de Cefalònia, però de Vries va demostrar que, en realitat, es tractava de D. aenigma.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. sagitta està estretament emparentada amb altres espècies gregues, principalment de l'àrea Jònica.

Referències 

Sagitta